La Radio télévision guinéenne (RTG) est une société publique de production et diffusion de programmes diffusés à la radio et à la télévision en république de Guinée basée à Conakry. La RTG comprend une radio et deux chaînes de télévision : RTG Koloma et RTG Boulbinet.

Elle est dirigée depuis novembre 2021 par Fana Soumah.

Journaliste 

 François Ifono depuis 2009

Notes et références 

Culture en Guinée
Station de radio en Guinée
Radio en Guinée
Chaîne de télévision en français
Chaîne de télévision en français en Guinée